Java kan syfta på:

 Javakaffe –  en kaffesort odlad i Indonesien
 Java (programspråk) – ett objektorienterat programspråk
 Java Virtual Machine –  ett program som "kör" program skrivna i Java
 Javascript – ett prototyp-baserat skriptspråk

Geografi

Georgien 

 Dzjava, Mtscheta-Mtianeti,

Indonesien 

 Java, en av Indonesiens öar,

Sydafrika 

 Java (kulle), Fristatsprovinsen, Thabo Mofutsanyana District Municipality,

USA 

 Java (ort), South Dakota, Walworth County,

Se även 
 Jawa